Alessio Sarti (1979-), footballeur italien ;
 Benito Sarti (1936-2020), footballeur italien ;
 Giancarlo Sarti (1936-2022), joueur et dirigeant italien de basket-ball ;
 Giuliano Sarti (1933-2017), footballeur italien ;
 Giuseppe Sarti (1729-1802), compositeur italien ;
 Lucien Sarti (1931-1972), est une figure du milieu marseillais ;
 Luigi Sarti (1934-), coureur cycliste italien ;
 Mauro Sarti (1709-1766), historien et érudit italien ;
 Raymond Sarti (1961-), scénographe et décorateur français.